Антим або Анфім () — давнє грецьке ім'я. Відомі носії:
 Антим — неаполітанський дука
 Антим Ловчанський — болгарський єпископ
 Антим Нікомедійський — ранньохристиянський святий
 Антим Тирновський — болгарський єпископ
 Антим I — екзарх Болгарії
 Анфім V — патріарх Константинопольський
 Анфім Іверський — єпископ Константинопольський

Грецькі імена